Salvador Flores Rivera (Ciudad de México, 14 de enero de 1920 - Ciudad de México, 5 de agosto de 1987), conocido como Chava Flores, fue un prolífico compositor e intérprete de canciones mexicanas populares.

Datos biográficos 
Nació en el antiguo barrio de La Merced, en el Centro de la Ciudad de México, en la calle de La Soledad. Se presume que creció en Tacuba, en la colonia Roma y en Santa María la Ribera, aunque también se le ubica en Azcapotzalco y en la Unidad Cuitláhuac, lugar en donde vivió hasta 1933, año en que se mudó a Morelia, Michoacán. Su padre murió en 1933, por lo que tuvo que comenzar a trabajar para contribuir con el sostén de su familia.

El Álbum de Oro de la Canción
Chava Flores tuvo infinidad de empleos desde su infancia; fue costurero, encargado de almacén, cobrador, vendedor de puerta en puerta, administrador de una ferretería, propietario de una camisería y de una salchichonería e impresor, entre otras cosas. Ocupaciones, todas ellas, que implican movilización por toda la ciudad, lo que fue de gran utilidad para su etapa como compositor pues, debido a sus empleos, recorrió barrios, calles y colonias, y fue testigo de diversas situaciones que posteriormente plasmaría en su obra, gracias a la cual se le otorgó el título de Cronista Cantor de la Ciudad de México.

Fue esencialmente un trabajador incansable: cuando las cosas no funcionaban bien en su empleo, inmediatamente buscaba una alternativa que le permitiera continuar trabajando; ese fue el caso en 1946, cuando desafortunadamente tuvo que cerrar su camisería. Tuvo, así, una racha de empleos breves y mal remunerados. Fue así como, sin saberlo, se fue enfilando a lo que sería su carrera como compositor. Con sus compañeros de trabajo en la ferretería, inició su labor en una imprenta; en un principio, las cosas funcionaban de manera regular pero, a raíz de una idea suya, la imprenta empezó a mejorar: se trataba, nada menos, que de El Álbum de Oro de la Canción:

Se trató, sin duda, de un esfuerzo importante que tuvo un periodo corto de vida, debido principalmente al hecho de que la imprenta en la que trabajaba decidió dejar de lado el proyecto, y el precio del papel se elevó a tal grado que el álbum se volvió prácticamente incosteable. Salvador Flores Rivera comenzó a editar, en 1949, una colección de decorosos y útiles cuadernos de 32 páginas que llamó El Álbum de Oro de la Canción. El precio de cada cuaderno era de sesenta y cinco centavos, y en ellos aparecían las canciones más gustadas de todos los tiempos. Circuló durante cuatro años, al lado del Cancionero Picot.”

Es justamente este episodio –de la creación del álbum– el que marcó definitivamente a Chava Flores y el que le abrió las puertas para incorporarse a las filas de compositores e intérpretes de aquella época pues, debido a su publicación, el trato con intérpretes y compositores fue despertando en él la vocación. La imposibilidad de continuar con el álbum lo orilló a buscar un nuevo campo de trabajo y, una vez que había conocido un poco más a fondo el ámbito musical, se percata de que su gusto por la música iba más allá del placer de escuchar y cantar, y comenzó a optar por crear sus propias canciones.

Primeras canciones exitosas
Se dio a conocer con la canción "Dos horas de balazos". A esta canción sumó "La tertulia", y ambas fueron grabadas por RCA Victor en 1952. Actuó en las carpas y cabarets de la ciudad, y ganó fama en el resto del país, en América Latina y en los Estados Unidos. Para 1976, había grabado ya siete discos de larga duración, y era dueño de la disquera Ageleste.

Mudanza a Morelia
En 1983, se mudó a la ciudad de Morelia, Michoacán, donde tenía un programa de televisión y se le podía ver en los portales de la bella Morelia tomando café.

Su deceso, fue a consecuencia de un paro cardiaco.
En uno de los epitafios de su tumba, ubicada en el Panteón Jardín de la Cd. de México se lee: “Si volviera a nacer quisiera ser el mismo, pero rico, nada más para ver qué se siente”

Lista con algunas de sus canciones 
Con lenguaje popular que incluía albures y dobles sentidos (véase Picardía mexicana, libro de Armando Jiménez), algunos de sus títulos son los siguientes:

Algunos de sus intérpretes 

 Agustín Isunza
 Amparo Ochoa
 Ángel Cervantes
 Arturo de la Mora
 El Kíkaro
 Ernesto Anaya
 Eugenia León
 Eulalio González "Piporro"
 Fernando Rosas
 Gabino Palomares
 Germán Valdés "Tin Tan"
 Guadalupe Pineda
 Irma Infante Aguirre
 Jorge Massías
 José Alfredo Jiménez
 Las kukaras
 Leo Marini y La Sonora Matancera
 Libertad Lamarque
 Los bribones
 Los cometas
 Los costeños
 Los hermanos Reyes
 Luis Aguilar
 Manuel "El Loco" Valdés
 María Antonieta de las Nieves "La Chilindrina"
 Martha Isabel
 Miguel Aceves Mejía
 Óscar Chávez
 Pedro Infante
 Pedro Vargas
 Rosita Quintana
 Rubén Schwartzman
 Salvador El Negro Ojeda
 Sonia Infante
 Tehua
 Trío Los mexicanos
 Víctor Iturbe "El Pirulí"
}}

Participación en películas mexicanas

Como actor
 La esquina de mi barrio, 1957, dir. Fernando Méndez (aparece en los créditos como Salvador Flores)
 Mi influyente mujer, 1957, dir. Rogelio A. González
 Bajo el cielo de México, 1958, dir. Rafael Baledón
 El correo del norte, 1960, dir. Zacarías Gómez Urquiza
 Rebelde sin casa, 1960, dir. Benito Alazraki
 La máscara de la muerte, 1961, dir. Zacarías Gómez Urquiza
 4 hembras y un macho menos, 1979, dir. Del Tal Gomezbeck
 ¿A qué le tiras cuando sueñas... mexicano?, 1979, dir. Arturo Martínez

Como compositor
 Ahí vienen los gorrones, 1953, dir. Gilberto Martínez Solares (Durante la misma los actores cantan las canciones de Salvador "Chava" Flores.) 
 Mujer, así es la vida, 1980, dir. Armando Lazo (música original de la película compuesta por él mismo y por Amparo Ochoa) 
 4 hembras y un macho menos, 1979, dir. Del Tal Gomezbeck (canciones "Sábado, Distrito Federal" y "El retrato de Manuela")

Además, sus canciones se interpretaron en otras películas, en voz de actores como: Germán Valdés "Tin Tan" ("El gato viudo") y Pedro Infante ("La tertulia").

Libros 
 Relatos de mi barrio: crónica musical de la ciudad de México, 1988, Ageleste; libro en donde el autor describió sus orígenes y algunos lugares en donde vivió. Varias de sus canciones tienen origen en ese libro, como fue el caso de la canción "Los pulques de Apan".
 El cancionero de Chava Flores, 2001, Ageleste; libro que contiene las letras de todas sus canciones y la notación musical de muchas de ellas.
 Motivaciones para la locura, 2003, Ageleste; libro de poemas, en el que según su hija, varios de ellos eran escritos para su exesposa durante una depresión por la separación.

Notas

Enlaces externos 
 Chava Flores, un sociólogo a la altura de los grandes maestros de la música, artículo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
 Biografía de Chava Flores
 Biografía de Chava Flores en la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM)
 Sitio web oficial de Chava Flores y de su disquera Ageleste
 Podcast sobre Flores de Shot Informativo, Tec de MonterreyShot Informativo

Nacidos en Ciudad de México
Fallecidos en Ciudad de México
Cantantes masculinos de México
Cantantes de folclore de México
Cantantes en español
Compositores de México de música popular o folclórica
Cantantes de la Ciudad de México
Cantautores de México